Peintres de la Réalité steht für:

 Peintres de la Réalité (Künstlergruppe), eine internationale Künstlergruppe
 Peintres de la réalité poétique, eine Gruppe von acht französischen Malern